Gustav-Adolf-Gedächtniskirche bezeichnet folgende Kirchengebäude:
 Gustav-Adolf-Gedächtniskirche (Hirschau) in der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Gustav-Adolf-Gedächtniskirche (Nürnberg) in der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Gustav-Adolf-Gedächtniskirche (Schweinfurt) in der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Gustav-Adolf-Kirche